Дитер Кюн (; род. , Лейпциг) — немецкий футболист, нападающий. Выступал за сборную ГДР.

Карьера 
Дитер Кюн начал свою профессиональную карьеру в 1974 году в клубе «Локомотив» из своего родного города. До этого он десять лет был в молодёжном составе этого клуба. Войдя в состав взрослой команды, он провёл там 15 сезонов и добился с ним основных своих достижений, среди которых есть награда лучшего бомбардира сезона 1979/80 чемпионат ГДР.

В 1989 году он переходит в другой клуб из Лейпцига «Заксен», в котором он проведёт три сезона вплоть до окончания существования чемпионата ГДР. После этого он завершает свою карьеру.

Сборная 
Кюн с 1978 года вызывался в состав сборной ГДР. С этой сборной он выиграл серебряную олимпийскую на Олимпийских играх 1980 года в Москве, уступив в финале сборной Чехословакии со счётом 1-0.

В общей сложности Дитер Кюн сыграл за сборную своей страны 13 игр, в которых он забил 5 голов.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на rsssf
 
 Профиль на fussballdaten
 Профиль на lok-leipzig-db.com
 Профиль на weltfussball

Футболисты ГДР
Игроки сборной ГДР по футболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1980 года
Игроки ФК «Лейпциг»
Игроки ФК «Заксен»